Василик Анатолій Васильович (1994—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василик Василь (1909—1992) — громадський діяч, диригент хорів й оркестрів.
 Василик Віталій Володимирович (1985—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Василик Ігор — публіцист.
 Василик Лев — український лікар, громадський діяч. Член ОУН (1937), учасник проголошення 30 червня 1941 у Львові Акту відновлення Української держави.
 Василик Михайло — вчений-економіст, соціолог, історик.
 Василик Остап Дмитрович — вчений у галузі фінансів.
 Василик Павло Якимович — релігійний діяч.
 Василик Роман Якимович — художник.
 Василик Роман — завідувач кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв професор
 Василик Сергій Петрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василик Ярослав Олексійович (1922—1946) — український військовик, діяч ОУН, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Василик-Васильченко Дмитро — громадський діяч, меценат.

Українські прізвища
Прізвища на -ик